Радищевское сельское поселение— муниципальное образование в составе Новоузенского района Саратовской области. Административный центр — посёлок Радищево. На территории поселения находятся 10 населённых пунктов — 3 посёлка, 1 село, 6 хуторов.

Населённые пункты 
 посёлок Радищево — административный центр;
 посёлок Степной;
 посёлок Карев;
 село Августовка (Саратовская область);
 хутор Ветряк;
 хутор Дейков;
 хутор Казённый;
 хутор Новые Лапти;
 хутор Тишкин;
 хутор Шкоков.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090404181151/http://novouzensk.sarmo.ru/

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Новоузенского района